

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  Офіційна сторінка Мінамі

Містечка префектури Токушіма
Повіт Кайфу